Protodrilidae är en familj av ringmaskar. Protodrilidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protodrilidae 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Protodrilidae